На́фи () — арабское мужское имя.
 Нафи мауля Ибн Умар (?—735) — знаток хадисов и законовед эпохи табиинов.
 Нафи аль-Мадани (689—785) — выдающий знаток Корана и передатчик хадисов
 Нафи ибн аль-Азрак — вождь крайней хариджитской секты азракитов.

См. также 
 Наф
 NAF